Champigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Champigny (Marne) im Département Marne
 Champigny (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Champigny-en-Beauce im Département Loir-et-Cher
 Champigny-la-Futelaye im Département Eure
 Champigny-le-Sec im Département Vienne
 Champigny-lès-Langres im Département Haute-Marne
 Champigny-sous-Varennes im Département Haute-Marne
 Champigny-sur-Aube im Département Aube
 Champigny-sur-Marne im Département Val-de-Marne
 Champigny-sur-Veude im Département Indre-et-Loire
 Morigny-Champigny im Département Essonne